Afom est un sigle qui peut désigner :
 Association française des opérateurs mobiles, une association créée en 2002 par les trois opérateurs de téléphonie mobile existant en France à l'époque (Bouygues Telecom, Orange France et SFR), avant d'être rejoints à partir de novembre 2005 par neuf des opérateurs virtuels.

voir aussi 
 Analyse AFOM (Atouts - Faiblesses - Opportunités - Menaces), un outil de stratégie d'entreprise permettant de déterminer les options offertes dans un domaine d'activité stratégique